Äbnit steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Burgistein im Kanton Bern, Schweiz
 eine Ortschaft in der Gemeinde Unterlangenegg im Kanton Bern, Schweiz